Василий Доброхотов:
 Доброхотов, Василий Александрович (1913—?) — Герой Социалистического Труда (1966).
 Доброхотов, Василий Иванович (1816—1857) — русский историк, археолог.
 Доброхотов, Василий Павлович (1911—1974) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.